Rafa ist der Künstlername bzw. Deckname folgender Personen:

 Abílio Rafael Barbosa de Sousa (* 1988), portugiesischer Fußballspieler
 Rafa Silva (Fußballspieler, 1993) (* 1993), portugiesischer Fußballspieler
 Rafael Ferreras Fernandez (* 1954), spanischer BND-V-Mann, verwickelt in die Plutonium-Affäre
 Rafael González Robles (* 1970), spanischer Fußballtorhüter und Torwarttrainer 
 Rafael López Gómez (* 1985), spanischer Fußballspieler
 Rafael Moreira Araújo (* 1990), portugiesischer Fußballspieler
 Rafael Nadal (* 1986), spanischer Tennisspieler
 Rafael de Sousa Albuquerque (* 1992), deutsch-portugiesischer Fußballtorhüter
Siehe auch:
 Lake Rafa